Dobrynin steht für:

 Mount Dobrynin, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Personen:
 Aleksandr Dobrynin (* 1955), litauischer Soziologe und Kriminologe, siehe Aleksandras Dobryninas
 Anatoli Fjodorowitsch Dobrynin (1919–2010), sowjetischer Diplomat
 Nikolai Nikolajewitsch Dobrynin (* 1963), sowjetischer und russischer Theater-, Film- und Synchronsprecher